Bosznia-Hercegovina
 Duge Njive, falu Oštra Luka községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Duge Njive falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Koszovó
Duge Njive Dugonjive falu másik neve Klina községben, a Peći körzetben